Kind (leeftijdsgroep), een jong persoon
 iemands directe afstammeling:
 Zoon (familie)
 Dochter

Als achternaam:
 Adolfo Kind (1848-1907), een Zwitsers chemicus en skipionier
 Friedrich Kind (1928-2000), een Oost-Duits politicus
 Gijs Kind (1972), een Nederlands roeier
 Richard Kind (acteur) (1956), een Amerikaans acteur
 Richard Kind (golfer) (1985), een Nederlands golfspeler
 Robin Kind (1991), een Nederlands golfspeler
 Willem Kind (1947), een Nederlands beeldhouwer